108-й чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье прошёл 22—23 марта 2014 года на крытом катке «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды). Чемпионом мира у мужчин стал представитель Нидерландов Кун Вервей, у женщин убедительно победила представительница Нидерландов Ирен Вюст, выигравшая три дистанции из четырёх. Успешно выступили на чемпионате россияне — Ольга Граф заняла второе место, а Денис Юсков — третье место, при этом оба улучшили свои личные рекорды.

Участники 
По результатам прошлогоднего чемпионата мира сформированы квоты от континентов, а по результатам квалификационных турниров в сезоне 2013/2014 сформированы квоты от стран для участия на чемпионате мира. У мужчин и женщин предполагалось по 24 участника, но на чемпионате участвовали 24 спортсмена и 22 спортсменки из 14 стран. Впервые за последние 60 лет не приняли участие конькобежцы из Германии. Также не принял участие из-за проблем со здоровьем многократный чемпион мира Свен Крамер, у женщин не приняла участие чемпионка мира 2009 и 2010 годов Мартина Сабликова. На последней дистанции приняли участие по 8 лучших конькобежцев по итогам трёх дистанций.

Мужчины

Женщины

Результаты 
В скобках указано место, занятое спортсменом на данной дистанции.

Мужчины 

1 = падение на дистанции

NC = не отобрался на заключительную дистанцию

Женщины 

PR = личный рекорд

DNS = снялась с соревнований

NC = не отобралась на заключительную дистанцию

Ссылки 
 Результаты на сайте ИСУ

Примечания 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Март 2014 года
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Чемпионаты мира в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 2014 году
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью